Fire est le mot latin désignant le feu.

Littérature 
 Fire est un livre de Anaïs Nin.

Télévision

Téléfilm 

 , titre original de Horizons en flammes, téléfilm d'Earl Bellamy diffusé en 1977.

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original de L'Incendiaire,  de la 1 saison de X-Files : Aux frontières du réel () ;

 , titre original de L'Incendie,  de la  de  ;
 , titre original de L'Incendie,  de la  de  ;
 , titre original du Grand Feu,  de la 1 saison d.

 Cinéma 

 , film britannique de James Williamson sorti en 1901 ;
 , titre anglais d (), film malien d'Adama Drabo sorti en 1991 ;

 Fire, film indien de Deepa Mehta sorti en 1996 ;
 , film pakistanais d'Asif Ali Pota sorti en 2002 ;
  (), film russe d'Alexeï Noujny (2020) ;

 , titre anglais du Feu (), film italien de Giovanni Pastrone sorti en 1916 ;
 , film indien de Shankar Krishna sorti en 2003 ;
 , titre anglais d, film argentin de Juan Schnitman sorti en 2015.

 Musique 

 Groupe 

 , groupe anglais ;
 Fire, groupe suédois de hardrock.

 Album 

 , album d'Izzy Stradlin sorti le  ;

 Fire, album d'Electric Six sorti le  ;
 , album des Ohio Players sorti en  ;
 , album de Wild Orchid sorti le  ;

 , album de Nerina Pallot sorti le  ;
 , album de Ronan Keating sorti le  ;

 , album de Heatwave sorti en  ;
 , album de Matt Cardle sorti le  ;
 , album de Senses Fail sorti le .

 Chanson 

 Fire, chanson de The Jimi Hendrix Experience présente sur l'album Are You Experienced sorti le  ;
 , chanson d'Arthur Brown présente sur l'album The Crazy World of Arthur Brown sorti en  ;
 , chanson des Ohio Players présente sur l'album  sorti en  ;
 Fire, chanson de U2 présente sur l'album October sorti le  ;
 Fire, chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album Live/1975-85 sorti le  ;
 Fire, une chanson de Scooter extraite de l'album Age of Love et sortie en  ;
 , chanson de Necro présente sur l'album Brutality Part 1 sorti en  ;
 , chanson de Joe Budden présente sur l'album Joe Budden sorti le  ;
 , chanson de Krystal Meyers présente sur l'album Krystal Meyers sorti le  ;
 , chanson de Ferry Corsten présente sur l'album  sorti le  ;
 Fire, chanson de Kasabian présente sur l'album West Ryder Pauper Lunatic Asylum sorti le  ;

 , chanson du girl group sud-coréen 2NE1 présente sur l'album 2NE1 1st Mini Album sorti le  ;
 , chanson de Lacuna Coil présente sur l'album Dark Adrenaline sorti le  ;
 , chanson de SHINee présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Big Sean présente sur l'album Hall of Fame sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Fire, chanson de Michelle Williams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du boys band sud-coréen BTS présente sur l'album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever sorti le .''

 Informatique 
 Fire est un client de messagerie instantanée, libre et multi-protocole.
 Fire est un jeu électronique à cristaux liquides Game and Watch.

 Toponyme 

 Fire Temple, un site archéologique américain situé dans le comté de Montezuma (Colorado).

 Divers 
 Fire in the hole, expression anglaise utilisée aux États-Unis pour avertir de l'imminence d'une détonation explosive dans un espace confiné.
 Le FIRE movement''', mouvement dont l'objectif est l'indépendance financière et la retraite anticipée.